Poecilopsis rachela är en fjärilsart som beskrevs av Hulst sensu Barnes och Mcdunnough 1912. Poecilopsis rachela ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
rachela